Obstacle Identification Surface ("Superfici Identificazione Ostacoli") – superfici immaginarie che devono essere prese in esame, in fase di progettazione di un aeroporto, per rilevare la presenza di ostacoli che potrebbero costituire fonte di pericolo per gli aeromobili
 Optical Image Stabilization – sistema usato come stabilizzatore d'immagine